Трицианоникелат(I) калия — неорганическое соединение, комплексная соль металлов никеля, калия и синильной кислоты с формулой K[Ni(CN)],
красная жидкость,
реагирует с водой.

Получение 
 Реакция гидроксида никеля(I) с цианидами щелочных металлов:
 

 Восстановление цинком тетрацианоникколата(II) калия без доступа воздуха:

Физические свойства 
Трицианоникелат(I) калия — красная диамагнитная жидкость,
плохо растворимая в этаноле.

При температуре 16°С образует светло-красные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа I 2/a,
параметры ячейки a = 4,402 нм, b = 1,610 нм, c = 0,744 нм, β = 91,5°, Z = 32

.

Кристаллы образованы ионами-димерами [(CN)Ni]—[Ni(CN)] с расстоянием Ni-Ni 0,232 нм.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:
 

 Поглощает монооксид углерода:

Примечания

Литература 
 
 
 

Комплексные соединения никеля
Цианокомплексы